Столбо́вское сельское поселение — муниципальное образование в восточной части Брасовского района Брянской области. Центр — село Столбово.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году путём слияния дореформенных Столбовского и Городищенского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Брасовского района
Сельские поселения Брянской области